Katavakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katavakari (vid Elkkyinen, Nystad), Egentliga Finland, 
 Katavakari (väster om Vaakua, Nystad), Egentliga Finland, 
 Katavakari (norr om Kuliluoto, Nystad), Egentliga Finland, 
 Katavakari (vid Korvenmaa, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Katavakari (vid Saloluoto, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Katavakari (vid Airismaa, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar